Böttcherstraße 23 steht für folgende denkmalgeschützte Bauwerke:
 Böttcherstraße 23 (Lübeck), Haus in Lübeck, Schleswig-Holstein
 Böttcherstraße 23 (Stralsund), ehemaliger Speicher in Stralsund, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern